Basanti peut désigner :

Une ville 
 Basanti, une ville du delta du Gange, en Inde

Un film 
 Basanti, un film de 2000 réalisé par Neer Shah